

Geografia
 Watford – città e un borough dell'Hertfordshire, Inghilterra, Regno Unito
 Watford – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Northamptonshire
 Collegio di Watford – collegio elettorale situato nell'Hertfordshire, nell'Est dell'Inghilterra

Persone
 Christian Watford – cestista statunitense
 Earl Watford – giocatore di football americano statunitense
 Gwen Watford – attrice britannica

Sport
 Watford Football Club – società calcistica inglese

Trasporti
 Watford – stazione della metropolitana di Londra, capolinea della diramazione di Watford della linea Metropolitan